Любимцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Любимцево — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Любимцево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Любимцево — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Любимцево — урочище в Вощиковском сельсовете Пошехонского района Ярославской области.